CZ, Cz eller cz kan avse:

 CZ – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Tjeckien
 .cz – nationell toppdomän för Tjeckien
 CZ – ett tjeckiskt företag i Brno, se Česká Zbrojovka
 cz – en form av zirkoniumdioxid, ZrO2 med kubisk kristallsymmetri, se Kubisk zirkonia